

Bramy miejskie 
 Brama Poboczna w Krakowie
 Brama Poboczna w Warszawie